Szczepany peut  faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Szczepany, un village de la voïvodie de Łódź
 Szczepany, un village de la voïvodie de Podlachie